Districte de Dillingen an der Donau, districte rural a la zona de Suàbia (Baviera, Alemanya)
 Dillingen an der Donau, capital del districte
 Dillingen (Saarland), ciutat alemanya del districte de Saarlouis
 Dillingen (Luxemburg), ciutat luxemburguesa del districte de Grevenmacher
 Dillingen-Kyburg